Folgende Liste sortiert Länder nach dem durchschnittlichen Zigarettenkonsum, der 2016 auf jede Person über 15 Jahre innerhalb eines Landes kam. Angegeben ist zudem, welcher Anteil der weiblichen und männlichen Bevölkerung jedes Landes 2016 regelmäßig Zigaretten rauchte. Ist der durchschnittliche Zigarettenkonsum pro Kopf sehr hoch, obwohl der Anteil der Raucher relativ niedrig ist, deutet dies auf eine hohe Rauchintensität bei der rauchenden Bevölkerung hin. Insgesamt wurden im Jahre 2014 laut dem Tabacco Atlas weltweit 5,8 Billionen Zigaretten geraucht. Das Land mit dem weltweit höchsten Zigarettenkonsum war die Volksrepublik China, die fast für die Hälfte des weltweiten Konsums verantwortlich war. Insgesamt rauchten weltweit über 1,7 Milliarden Personen regelmäßig, was insgesamt 20 % der Weltbevölkerung waren. Rauchen ist vor allem in Ländern mittleren und oberen Einkommens verbreitet und dort vor allem bei Männern. In den meisten entwickelten Ländern ging der Zigarettenkonsum in den letzten Jahren zurück, während er in den Entwicklungs- und Schwellenländern weiter anstieg. 2016 war das erste Jahr, in dem die Gesamtzahl der weltweit gerauchten Zigaretten zurückging.

Rangliste

Top 10 Länder nach totalem Zigarettenkonsum  
Folgende Liste sortiert Länder nach ihrer totalen Anzahl an konsumierten Zigaretten im Jahre 2016.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
!